Constitution (von , ‚Zusammensetzung‘, ‚Anordnung‘, ‚Gestaltgebung‘) steht für:
 die Verfassung der Vereinigten Staaten von Amerika
 eine frühere, umgangssprachliche Bezeichnung der Verfassung des Königreichs Bayern von 1818
 Constitution (Studentenverbindung), die Verfassung einer Studentenverbindung
 USS Constitution, eine hölzerne Fregatte der United States Navy (1797 bis heute)
 Constitution (Schiff, 1951), ein US-amerikanisches Passagierschiff
 DAR Constitution Hall, eine Konzerthalle in Washington, D.C.
 Lockheed Constitution, ein schweres Langstrecken-Transportflugzeug mit vier Kolbenmotoren (1946)

im NRHP gelistete Objekte:
 Constitution Hall-Topeka, in Topeka, Kansas, ID-Nr. 08000669
 Constitution Historic District, in Lexington, Kentucky, ID-Nr. 82002686
 Constitution Square Historic District, in Danville, Kentucky, ID-Nr. 76000847

Siehe auch:
 Konstitution (Begriffsklärung)
 Constitución